Harkema, oude benaming Harkema-Opeinde, een dorp in de gemeente Achtkarspelen
 VV Harkema-Opeinde, een voetbalclub in de gemeente Achtkarspelen